Claude Delangle peut désigner :
 Claude Alphonse Delangle (1797-1869), un ministre de la Justice sous la  République ;
 Claude Delangle (1957-), un saxophoniste français.